Miejscowości w Portoryko:
 Culebra – miejscowość w gminie Culebra
Gminy w Portoryko:
 gmina Culebra (ang. Culebra Municipio) w Portoryko
Wyspa
 Culebra (wyspa), inna nazwa to Sedge